Chamiec – polskie nazwisko.
osoby noszące nazwisko Chamiec
 Krzysztof Chamiec (1930–2001) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny.
 Ksawery Jaksa-Chamiec (1848–1910) – polski działacz społeczny, publicysta.
 Zygmunt Chamiec (1882–1948) – polski działacz gospodarczy, organizator polskiej radiofonii, pierwszy dyrektor Polskiego Radia.

Przypisy